Ženská dvouhra ITS Cupu 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyni trofeje byla Ruska Jelizaveta Kuličkovová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 22letá Američanka Bernarda Peraová, jež ve finále zdolala českou turnajovou jedničku Kristýnu Plíškovou po třísetovém průběhu 7–5, 4–6 a 6–3. Finále bylo na více než hodinu v úvodu druhé sady přerušeno pro bouřku. Na okruhu ITF vybojovala 217. hráčka žebříčku osmý singlový titul a první s dotací 80 tisíc dolarů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2017 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Tenis v Česku v roce 2017
Ženský okruh ITF 2017